FGI steht für:
 Fagali'i Airport (IATA-Code), Flughafen von Fagali'i auf Upolu, Samoa
 Fahrgastinformationssystem
 FASA Games, Inc., später FASA Corporation
 Federazione Ginnastica d’Italia, italienischer Sportverband, Mitglied in der Fédération Internationale de Gymnastique
 Fiducia & GAD IT, IT-Dienstleistunger für Volks- und Raiffeisenbanken

Abkürzung